В США насчитывается 6 округов с названием Мейкон ():
 Мейкон — округ в штате Алабама.
 Мейкон — округ в штате Джорджия.
 Мейкон — округ в штате Иллинойс.
 Мейкон — округ в штате Миссури.
 Мейкон — округ в штате Северная Каролина.
 Мейкон — округ в штате Теннесси.